Schopman ist der Familienname folgender Personen:

 Janneke Schopman (* 1977), niederländische Hockeyspielerin
 Mien Schopman-Klaver (1911–2018), niederländische Leichtathletin